Никола Анастасов Робев е български общественик и търговец, деец на Българското възраждане в Македония.

Биография 

Робев е роден в 1831 година в Охрид, Османската империя, днес Северна Македония. Роден е в известната възрожденска фамилия Робеви, син на Анастас Робев и брат на Димитър Робев, а Ангел Робев му е чичо. Учи в гимназия в Атина. Работи като търговец във фамилната компания „Братя Робеви“, като от 1865 година е ръководител на централата ѝ в Битоля до закриването ѝ. Включва се активно в борбата на македонските българи против гръцките фанариоти. Никола Робев подпомага българското просветно и църковно дело в Битоля и в родния му град. Той съдейства на много деца да учат в солунските гимназии. Робев влиза в преписка с видни възрожденски дейци например с Димитър Миладинов, Григор Пърличев и други.

След 1878 година е член на вилаетския съвет в Битоля, на търговския съд и на битолския съд.
С помощта на Робев на 4 декември 1888 година битолският валия Халил Рифат паша издава емир за откриване на костурското българско училище. Умира на 17 юли 1906 година в Битоля.

Никола Робев умира на 17 юли 1906 година в Битоля. Женен е за Мария П. Радева (1858), дъщеря на видния битолски гражданин Димко Радев. Негов син е доктор Константин Николов Робев. Има още трима сина - Антон (1875 - 1947, български офицер), Петър (1877 - 1961), завършил в 1897 година Солунската гимназия, и Владимир (1879 – 1965) и четири дъщери – Пенелопа (по мъж Хаджиилиева, 1860 – 1927), Василка, учила в Солунската девическа гимназия в 1882/1883 г., Виктория (по мъж Христич) и Христина (1880-1964).

Фамилия

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Родени в Охрид
Български общественици от Македония
Робеви
Български предприемачи от Македония
Български търговци
Починали в Битоля